Nova Roma steht für:

 Nova Roma, früherer Name für Konstantinopel
 Nova Roma (Goiás), Gemeinde in Goiás, Brasilien